Луандо — ангольский топоним. Может означать:

 Луандо — город и коммуна.
 Луандо (река) — река.